Командный чемпионат мира по дартсу 2016 — 6-й командный чемпионат мира по дартсу, проходивший 2—5 июня 2016 года в Франкфурте-на-Майне в формате лэгов. Англия сохранила свой титул после поражения Нидерландов 3-2 в финале.

Формат 
В турнире приняли участие 32 команды (8 «сеяных» и 24 «несеяных»). Сетка турнира не предполагала наличие группового этапа. Правила каждого этапа таковы:
 Первый раунд — парные матчи до победы в пяти лэгах.
 Второй раунд, четвертьфиналы и полуфиналы — два одиночных матча до победы в четырёх лэгах. Если счёт будет равным, играется третий, парный матч до победы в четырёх лэгах.
 Финал — финал играется до трёх очков и состоит из двух одиночных и одного парного матчей до победы в четырёх лэгах. Если после трёх матчей победитель не будет определён, игроки одиночных матчей меняются соперниками и играют снова с возможным пятым парным матчем до победы в четырёх лэгах.

Призовые 
Призовой фонд турнира 250 тысяч фунтов стерлингов. Призовой фонд для команд:

Команды

Результаты 
 : Фил Тейлор и Адриан Льюис — победитель
 : Майкл ван Гервен и Раймонд ван Барневельд — финал

См.также 
 Командный чемпионат мира по дартсу
 Professional Darts Corporation
 Дартс

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте PDC

2016 год в спорте

Турниры по дартсу